Горе от ума:

 «Горе от ума» — комедия в стихах А. С. Грибоедова. 
 Телевизионные экранизации постановки Малого театра: 
 «Горе от ума» — запись 1952 года.
 «Горе от ума» — запись 1977 года.
 «Горе от ума» — запись 2002 года.